Andrej Andrejevics Markov (1856–1922) orosz matematikus
 Andrej Andrejevics Markov (1903–1979) orosz matematikus, az előbbi fia